D27 ou D.27 peut faire référence à :
 Dewoitine D.27, un avion de chasse français ;
 Route départementale 27, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 tumeur bénigne de l'ovaire, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres